Melman Mankiewicz III, más conocido como Melman la jirafa (o simplemente Melman), es un personaje ficticio, el tritagonista de la franquicia. Es una jirafa que antes vivía en el zoológico de Central Park en la ciudad de Nueva York.

Apariciones 
Madagascar: Melman tenía una residencia en el Zoológico de Central Park, donde recibía tratamiento médico constante por problemas que eran producto de su imaginación. Melman se sometería a resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, inyecciones, vacunas contra la gripe y se le colocaría aparatos ortopédicos y muletas sin ningún propósito en particular.

En el zoológico de Central Park, Melman recibió tratamiento y estaba tan acostumbrado a su cómoda vida tomando píldoras y sometiéndose a tratamientos (por ejemplo, acupuntura).

Una noche, Marty escapa del zoológico y Melman inmediatamente le informa a Alex de esto (uno de sus médicos es el Dr. Munish). Cuando terminan siendo vistos por los humanos junto con los pingüinos y los chimpancés, todos se tranquilizan y cuando vuelven a despertar se encuentran en un gran barco que se dirige a África. Desafortunadamente, se caen del barco y terminan en la isla de Madagascar debido a la conducción de los pingüinos.

El resto de la película trata sobre cómo Melman (que se siente especialmente incómodo en la naturaleza) y sus amigos se acostumbran a estar atrapados en esta isla y, al final, parecen estar un poco acostumbrados.

Madagascar 2: Escape de África: Los pingüinos y los chimpancés logran reparar el avión de Julien y deciden llevar a la pandilla de regreso a Nueva York, con Julien, Mort y Maurice uniéndose a ellos en su viaje. Cuando Gloria anuncia que se inscribirá en el programa de crianza y comenzará a salir, él comienza a tener un poco de miedo de perderla.

Durante el choque, grita que está enamorado de Gloria , sin embargo ella está dormida y no escucha esto. Se estrellan en África, donde Alex se reúne con sus padres perdidos hace mucho tiempo. Melman se horroriza al saber que una vez que una jirafa se enferma, no tiene forma de sobrevivir y, por lo tanto, simplemente debe esperar en un agujero para morir. Toma el puesto de médico brujo de Savannah y les presenta el milagro de la medicina moderna para curar animales enfermos, brindándoles vidas más largas y mejores. Si bien demuestra ser muy bueno en este trabajo y además menciona que su madre estaría orgullosa de él, otra jirafa le informa que Melman tiene una mancha marrón en el hombro, una que el médico brujo anterior parecía tener y "se había ido" dos días después.

Pensando que solo le quedan días de vida, Melman no les cuenta a sus amigos las malas noticias e inicialmente espera en un agujero, pero luego sigue el consejo del rey Julien y va a declararle su amor a Gloria. Él la encuentra en una cita con otro hipopótamo y le dice a su cita todo lo que ama de Gloria y que debe tratarla bien, lo que hace que Gloria se dé cuenta de que Melman la ama por lo que es y que ella podría corresponder sus sentimientos.

Al día siguiente, cuando el abrevadero se seca y el rey Julien decide sacrificar un animal para los dioses del cielo, Melman se ofrece. Mientras la llevan, Gloria lo persigue y trata de hacerlo entrar en razón. Melman confiesa sus sentimientos por ella diciéndole que nunca fueron los médicos o los medicamentos lo que lo mantuvo en marcha o lo hizo feliz en el zoológico, fue la idea de verla todos los días. Justo cuando está a punto de saltar, Melman descubre que, después de todo, no se está muriendo y que la "mancha marrón" es natural en las jirafas. Justo cuando cambia de opinión acerca de saltar a la lava, la cornisa se rompe y Gloria lo rescata en el último minuto. Gloria recoge a Melman y admite su nuevo amor por él. Marty luego llega para contarles sobre la situación de Alex y van río arriba para salvarlo.

Al final, Melman se vuelve menos neurótico porque finalmente se ganó el amor de Gloria. Ahora en una relación feliz con Gloria, Melman está pasando el mejor momento de su vida.

Madagascar 3: Europe's Most Wanted: Después de pasar un año en África, el grupo decide ir a Montecarlo para encontrar a los pingüinos y convencerlos de que los ayuden a regresar a casa. Desafortunadamente, el grupo es visto en el proceso y termina siendo perseguido por el control de animales. Son perseguidos por la malvada Chantel Dubois, que quiere montar sus cabezas en su pared. Cuando se encuentran con los chimpancés en la cita con el avión, Dubois agarra a Melman por el cuello y está a punto de alcanzar a la pandilla. Afortunadamente, Alex logra quitársela de encima (por ahora) y volar de regreso a Nueva York.

Cuando el avión se estrella contra unas vías del tren, la pandilla pierde la esperanza de regresar alguna vez a Nueva York. Cuando llega la policía, la banda acaba escondiéndose en el Circo Zaragoza para intentar que no los capturen diciéndoles que son animales de circo. La pandilla pronto se da cuenta de que este circo solo necesita ganar un contrato para una gira estadounidense para que regresen a casa, por lo que compran el circo para permitirles viajar.

El circo llega a Roma y todo es un desastre total. Stefano le explica a Alex que Vitaly perdió la confianza después de un incidente que involucró un aro en llamas. Al darse cuenta de cuánto está en peligro el circo, el grupo inmediatamente comienza a afinar el circo con nuevas rutinas.

Gloria inmediatamente quiere hacer una rutina de baile con Melman, quien está feliz de hacer un acto con su novia, pero está muy tímido y nervioso por sus habilidades de baile. En cambio, Melman intenta varios trucos, desde hacer malabares hasta caminar sobre la cuerda floja, lo que crea un incidente en el que queda atrapado en la cuerda floja y Gloria tiene que venir a salvarlo. Es durante este incidente que los dos encuentran su acto, bailando sobre la cuerda floja, y con algunas lecciones de su novia, Melman está listo para comenzar.

En Londres, la pandilla monta un gran espectáculo y termina ganando el contrato. En ese momento, llega Dubois para capturarlos. Los pingüinos la cuidan, pero se revela la verdad. Vitaly, Gia, Stefano y los otros animales del circo están molestos porque sus nuevos amigos mintieron todo el tiempo, y los animales se sienten culpables por lo que hicieron.

Cuando el circo llega a Nueva York, la pandilla del circo se siente incompleta sin Alex y la pandilla y está lista para perdonarlos y dejarlos volver a sus vidas. Mientras tanto, los animales y Julien regresan al zoológico, solo para descubrir que no es tan bueno como lo recordaban. De hecho, hay un gran muro entre los recintos de Melman y Gloria, lo que los sorprende a los dos. Reflexionando sobre sus aventuras en Madagascar, África y Europa, el grupo se da cuenta de que, después de todo, una vida en libertad es una vida mejor para ellos y decide volver al circo. Pero antes de que puedan regresar, Dubois y sus hombres los dejan inconscientes. Afortunadamente, Julien escapa y logra volver al circo (que está convenientemente en el parque) a tiempo para advertir a los demás.

Alex, Marty, Melman y Gloria se despiertan y se encuentran de vuelta en sus recintos del zoológico, pero ahora están rodeados de cercas para evitar que escapen nuevamente. Justo cuando Dubois está a punto de deshacerse de Alex, la pandilla del circo logra salvarlos y derrotar a Dubois y sus secuaces, usando las nuevas habilidades de sus actos. Alex y la pandilla deciden pasar el resto de sus vidas viajando con sus amigos. Melman no discutirá eso porque realmente no hay mejor vida que recorrer el mundo con la persona que amas.

Los pingüinos de Madagascar: En el Circo Zaragoza se ve la sombra de Melman bailando con sus amigos.

Referencias

Enlaces externos 

Jirafas de ficción
Personajes ficticios
Madagascar (película)
Personajes de dibujos animados